Ove (Sehestedt) Juul er navnet på flere personer:

 Ove Juul (vicekansler) (1615-1686) – dansk godsejer, vicestatholder i Norge, vicekansler
 Ove Juul (officer) (1700-1766) – dansk officer og godsejer
 Ove Sehestedt Juul (politiker) (1830-1882) – dansk godsejer og politiker, medlem af Landstinget
 Ove Sehestedt Juul (1892-1948) (1892-1948) – dansk godsejer og hofjægermester